

Astronomia
 327512 Bíró – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Biro – arrondissement del Benin nel Dipartimento di Borgou
 Biro – circoscrizione della regione di Morogoro, in Tanzania

Persone
 Anikó Bíró – ex cestista ungherese
 Eszter Bíró – ex cestista ungherese
 Gyula Bíró – calciatore ungherese
 Lajos Biró – scrittore ungherese 
 László Bíró – giornalista e inventore ungherese
 Mihály Bíró – calciatore ungherese
 Sándor Bíró – calciatore ungherese
 Štefan Biró – calciatore ungherese naturalizzato cecoslovacco

Altro
 Estrima Birò – veicolo elettrico a quattro ruote prodotto dalla Estrima
 Penna biro – strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno

Altri progetti

Pagine correlate
 Biro-Biro